Cenizo puede referirse a:

Algunas especies de plantas del género Chenopodium.
El nombre común que recibe el arbusto Leucophyllum frutescens.
El nombre común de la planta Abarema obovalis
El nombre común de la planta Adenocarpus argyrophyllus
El nombre común de la planta Adenocarpus decorticans.
El nombre común de la planta Amaranthus blitoides.
El nombre común de la planta Chenopodium album.
El nombre común de la planta Chenopodium murale.
El nombre común de la planta Chenopodium opulifolium.
El nombre común de la planta Chenopodium vulvaria.
El nombre común de la planta Chrozophora tinctoria.
El nombre común de la planta Echinochloa crus-galli.
El nombre común de la planta Heliotropium europaeum
El nombre común de la planta Senecio cineraria.